Das Verhoeven Open Tournament 2012 war ein Karambolageturnier in der Disziplin Dreiband und fand vom 1. bis 5. August im Carom Café in Flushing, Queens, New York City statt.

Geschichte 
Von 2005 bis 2008 fanden hier, zu Ehren des verstorbenen Dreibandspielers Sang Chun Lee und organisiert von seiner Witwe, die Sang Lee International Open statt. 2012 belebte Cindy Lee das Turnier neu, diesmal jedoch unter dem Namen „Verhoeven Open Tournament“. Das Turnier wird offiziell von der United States Billiard Association (USBA) und UMB anerkannt und die USBA vergab auch Ranglistenpunkte an die US-Spieler. Sieger wurde der US-Amerikaner Pedro Piedrabuena der im Finale den gesetzten Schweden Torbjörn Blomdahl knapp mit 40:37 schlug.

Modus 
Das Turnier war in drei Phasen aufgeteilt.
 Qualifikation – Round Robin-Modus
 Finalrunde 1 – Round Robin-Modus
 Finalrunde 2 – K.-o.-System
In der Qualifikationsrunde trafen je acht Spieler in acht Gruppen (A–H) aufeinander. Es wurde auf 25 Punkte gespielt. Die beiden Gruppenersten kamen eine Runde weiter. Zwei Spieler wurden über Lotterie und eine Auktion dazu gelost. In Finalrunde 1 stiegen der Weltranglistenerste Torbjörn Blomdahl aus Schweden und Ehrenspieler Raymond Ceulemans aus Belgien ein. Dort wurde dann in 2 Gruppen zu je 10 Spielern auf 35 Punkte gespielt. Die jeweils fünf Besten kamen weiter. In Finalrunde 2 wurden die Plätze 1–10 ausgespielt, d. h. die Gruppenersten spielten um den Sieg, die Gruppenzweiten um Platz 3 usw. Gespielt wurde wieder auf 35 Punkte, um Platz 1 auf 40 Punkte. Das gesamte Turnier wurde ohne Nachstoß und Shot-clock gespielt.

Preisgeld, Punkte und Nationen 
Folgende Preisgelder und Ranglistenpunkte (nur USBA-Spieler) wurden vergeben:

Turnierstatistik

Finalrunde 1 
Die rot angezeigten Spiele wurden verloren. Die Spieler der Gruppenabschlusränge 1–5 (blau) kamen in die Platzierungsspiele. Hugo Patino aus Kolumbien spielte die Höchstserie (HS) des Turniers mit 15 Punkten, den besten Einzeldurchschnitt (BED, grün) mit 3,889 spielte der Belgier Eddy Leppens in seinem Spiel gegen Torbjörn Blomdahl aus Schweden in nur 9 Aufnahmen.

Finalrunde 2

Abschlusstabelle 
Das Ranking bezieht sich nur auf die beiden Finalrunden, ohne Qualifikationsrunde.

Einzelnachweise 

Verhoeven Open
Karambolageveranstaltung 2012